Julius (voornaam), een voornaam
 Hoegaarden Julius, biermerk
 Julius Caesar, Romeins politicus, generaal en schrijver.
 Willem Henri Julius, Nederlands zonne-fysicus
 Victor August Julius, Nederlands natuurkundige
 Henri Willem Julius, Nederlands arts, hoogleraar en voormalig voorzitter TNO
 Frits Hendrik Julius, Nederlands schrijver

Zie ook 
 Alle pagina's die met Julius beginnen
en
 Alle pagina's die met Jules beginnen
 Alle pagina's die met Julia beginnen
 Alle pagina's die met Juul beginnen
 Alle pagina's die met Gaius Julius beginnen